Há cinco municípios brasileiros denominados "Nova Olinda":

 Nova Olinda (Ceará)
 Nova Olinda (Paraíba)
 Nova Olinda (Tocantins)
 Nova Olinda do Maranhão
 Nova Olinda do Norte, Amazonas

Desambiguações de topônimos